Matthew Cooper ist der Name folgender Personen:

* Matthew Cooper (Ruderer) (1948–2015), britischer Ruderer
 Matthew Cooper (Journalist) (* 1963), US-amerikanischer Journalist
 Matthew Cooper (Rugbyspieler) (* 1966), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler